

Astronomia
 Cratere MacMillan – cratere lunare

Geografia
 Macmillan – fiume del Canada

Editoria
 Macmillan's Magazine – rivista inglese 
 Macmillan Publishers – casa editrice britannica
 Palgrave Macmillan – casa editrice di opere internazionali di carattere accademico e commerciale

Persone 
 Alexander Macmillan – politico britannico
Bill MacMillan – ex hockeista su ghiaccio, allenatore di hockey su ghiaccio e dirigente sportivo canadese
Harold Macmillan – politico britannico
 James MacMillan – compositore e direttore d'orchestra scozzese
 Kenneth MacMillan – coreografo e ballerino scozzese
 Harold Macmillan – politico, militare e nobile inglese

Personaggi di fantasia 
Ernie Macmillan – personaggio della saga letteraria di Harry Potter scritta da J. K. Rowling

Pagine correlate
McMillan
 McMillen